Il tabellone singolare del Canberra Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Brett Steven (tds n. 8). In finale ha sconfitto Andrew Kratzmann con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Johan Anderson (secondo turno)
  Peter Doohan (secondo turno)
  Francisco Montana (quarti di finale)
  Otis Smith (secondo turno)

  Jamie Morgan (semifinali)
  Carl Limberger (secondo turno)
 Non presente
  Brett Steven (campione)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Canberra Challenger 1990